C8H12N2O2 – formula molecolare dell'esametilene diisocianato
C8H12N2O2 – formula molecolare della piridossamina

Formule molecolari